Собор Святого Патрика:

 Собор Святого Патрика (Дублин)
 Собор Святого Патрика (Арма) — католический
 Собор Святого Патрика (Арма) — англиканский
 Собор Святого Патрика (Мельбурн)
 Собор Святого Патрика (Нью-Йорк)